Knochenhauer steht für

 eine veraltete Bezeichnung für Fleischer

Knochenhauer ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Knochenhauer (* 1989), schwedische Curlerin
 Karl Knochenhauer (1888–1965), deutscher Komponist
 Karl Wilhelm Knochenhauer (1805–1875), deutscher Pädagoge, Rektor und Physiker
 Paul F. Knochenhauer (1858–1888), deutscher Architekt
 Wilhelm Knochenhauer (1878–1939), deutscher General der Kavallerie

Die Knochenhaueraufstände waren Unruhen in der Hansestadt Lübeck in den Jahren 1380 und 1384

Familienname
Berufsname